Anton Cleve ist der Name folgender Personen:

* Anton Cleve (Amtmann, 1789) (1789–1848), deutscher Verwaltungsjurist und Landwirt, königlich hannoverscher Amtmann im Amt Coppenbrügge
 Anton Caspar Christoph Cleve (um 1694–1765), deutscher Beamter, kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Oberkommissar Amtmann zu Weende und Radolfshausen